E-számok az élelmiszeriparban
 e-szám (Euler-féle szám) a matematikában
 E-számok (európai úthálózat számozása) a közúti közlekedésben